Су-Сент-Мари,  — название (изначально французское по происхождению) двух городов по обе стороны канадско-американской границы. Изначально единый посёлок, основанный в 1668 г., был разделён в 1817 г. в результате демаркации границы, которая проходит по реке Сент-Мэрис.
 Су-Сент-Мари (Мичиган) — город в США, штат Мичиган
 Су-Сент-Мари (резервация) — одна из резерваций племени оджибве
 Су-Сент-Мари (Онтарио) — город в Канаде, провинция Онтарио
 Епархия Су-Сент-Мари — в составе архиепархии Кингстона
 Канал Су-Сент-Мари
 Су-Сент-Мари Грейхаундз — канадская хоккейная команда лиги юниоров.